Bendt Wedell er det anvendte navn om flere personer:

 Bendt Wedell (1840-1922) – lensgreve og godsejer (Vilhelm Carl Casper Joachim Ove Bendt Wedell)
 Bendt Wedell (født 1975) – lensgreve og godsejer (Bendt Hannibal Tido Wedell)